Alfonso de Baena (pintor) (segle XV), pìntor
 Alfonso de Baena (beat) (Villatobas, 1539 - Illes Canàries, 1570), beat jesuïta, màrtir catòlic
 Juan Alfonso de Baena (segle XV) escriptor i trobador castellà d'origen jueu.